Sandwall kan syfta på:

Personer
Alfred Sandwall (1839–1930), ägare till Sandwalls bryggeri i Borås och politiker
Anders Sandwall (1934–1985), verkställande direktör, Borås
Axel Sandwall (1857–1934), bankdirektör
Frans Gustaf Sandwall (1823–1897), fabriksägare och politiker
Fredrik Sandwall (1877–1952), lektor och högerpolitiker
Johan Sandwall (1814–1867), publicist och förläggare
Johanna Sandwall (född 1977), ämbetsman
John Sandwall (1917–1980), svensk fäktare

Knut Sandwall (1894–1967), ingenjör
Martha Sandwall-Bergström (1913–2000), författare

Sven Sandwall (1869–1947), fabriksidkare i Borås
Therese Sandwall (1902–1986), verkställande direktör, Borås

Se även
Sandwalls – ett tidigare bryggeri i Borås
Sandwalls Mekaniska Werkstad – ett tidigare svenskt industriföretag 1860-1992